V Rakousku žije v současnosti (podle sčítání obyvatelstva ze 31. března 2013) 8 464 000 lidí, což je přibližně o 400 000 více než při sčítání v roce 2001. Počet obyvatel dlouhodobě stoupá, a to zejména díky intenzivnějšímu přistěhovalectví.

Porodnost 

Podle vyznání:

2001: římští katolíci – 1,52; protestanti – 1,21; muslimové – 2,23; ostatní náboženství – 1,44; bez vyznání – 1,34

Muslimové v Rakousku jsou však hlavně Turci a Bosňáci, jejichž porodnost se snížila na hodnoty bližší většinové populaci.

Etnické skupiny 
V roce 2011 agentura Statistik Austria odhadla, že 81 % obyvatel, tedy 6,75 milionu nemělo imigrantský původ a více než 19 % neboli 1,6 milionu obyvatel mělo alespoň jednoho rodiče s imigrantským původem.

Tradiční etnické menšiny v Rakousku 
V Rakousku jsou tři početně významné historicky tradiční menšiny: 14 000 korutanských Slovinců (podle sčítání lidu 2001 – neoficiální odhad slovinských organizací činí 50 000 osob) v Korutanech, dále přibližně 25 000 Chorvatů a 20 000 Maďarů v Burgenlandsku (na hranicích s Maďarskem). Slovinci (zvaní Windischer) tvoří pevnou uzavřenou komunitu. Jejich práva, stejně jako u Chorvatů, jsou chráněna zákonem a v praxi obecně respektována. Současné hranice Rakouska, někdejší ústřední části Rakouska-Uherska, druhého největšího státu v Evropě, byly stanoveny jako výsledek smlouvy ze Saint-Germain z roku 1919. Někteří Rakušané, zejména ve Vídni a okolí, mají stále příbuzenské vazby na Česko, Slovensko či Maďarsko.

Nové etnické menšiny v Rakousku 
Podle Eurostatu žilo v Rakousku v roce 2010 zhruba 1,27 milionu lidí narozených v cizině, což odpovídalo 15,2 % populace. Z nich 764 000 (9,1 %) narodilo mimo EU a 512 000 (6,1 %) v jiné členské zemi EU.

V zemi v roce 2010 žilo 350 000 etnických Turků (včetně menšiny Kurdů). Se 3 % celkové populace tvoří největší menšinu v Rakousku.

Demografická statistika od roku 1900 
Data podle Statistik Austria.

Jazyky 

 Němčina (oficiální na celém území) 88,8 %
 bavorsko-rakouské dialekty 94 %
 alemanské dialekty 6 %
 Srbština 2,4 %
 Turečtina 2,3 %
 Chorvatština 1,3 % (oficiální v Burgenlandsku)
 Bosenština 0,5 %
 Slovinština (oficiální v Korutanech) 0,2–0,5 %
 Maďarština (oficiální v Burgenlandsku) 0,2 %
 Čeština 0,2 %
 Slovenština 0,1 %
 Jidiš ? %
 Romština ? %
 Jazyky nedávno se přistěhovavších imigrantů tvoří skupinu asi 10 %.

Náboženství 
 katolictví 73,6 %, protestantství 4,7 %, islám 4,2 %, žádné 12 % (2001)

Malé luteránské menšiny existují hlavně ve Vídni, Korutanech a Burgenlandu. V Rakousku žije asi 15 000 Židů nebo vyznavačů judaismu, hlavně ve Vídni. Imigrace z posledních desetiletí zvýšila procento muslimů v populaci.

Reference 

 Tento článek obsahuje materiál z dokumentu CIA World Factbook (z roku 2006), který je, jakožto publikace vlády Spojených států amerických, volným dílem.

Externí odkazy 
 
 Populační kartogram Rakouska
 Statistik Austria – sčítání lidu
 Statistik Austria – čtvrtletní odhady osídlení

Rakousko
Geografie Rakouska